Замора — прізвище.

 Теодор (Федір) Замора
 Боббі Замора
 Педро Замора
 Замора Євген Федорович
 Замора Марта Федорівна 

Українські прізвища